Anjoej (Tsjoekotka), rivier in het Russische autonome district Tsjoekotka (noorden Russische Verre Oosten)
 Anjoej (kraj Chabarovsk), rivier in de Russische kraj Chabarovsk (zuiden Russische Verre Oosten)